Ердене (сомон) — сомон аймаку Туве, Монголія.
 Ердене — сомон аймаку Говь-Алтай, Монголія.
 Ердене (Дорноговь) — сомон у Східно-Гобійському аймаку Монголії.
 Алаг-Ердене (монг.: Алаг-Эрдэнэ)— сомон аймаку Хувсгел, Монголія.
 Уранчимегійн Менх-Ердене (монг. Уранчимэгийн Мөнх-Эрдэнэ , 22 березня 1982) — монгольський боксер, олімпійський медаліст.